Бочко́в, Ви́ктор:
 Бочков, Виктор Владимирович (род. 1952) — российский политический деятель, Председатель Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа.
 Бочков, Виктор Михайлович (1900—1981) — советский государственный деятель, Прокурор СССР в 1940—1943.